Соломаха Віталій Костянтинович (* 1931) — радянський партійний діяч, міністр м'ясної і молочної промисловості УРСР, депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.
 Соломаха Владислав Віталійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соломаха Катерина Марківна (1920—2003) — Герой Соціалістичної Праці.
 Соломаха Олег Володимирович (1978—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соломаха Сергій Володимирович  — машиніст цеху АТ «Металургійний комбінат „Азовсталь“», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ  ступеня.

Також 
 Соломаха
 Саламаха (прізвище)

Примітки